Le championnat d'Algérie de football 1980-1981 est la  du championnat d'Algérie de football. Cette édition est organisée en une seule poule de 16 équipes.

Le RS Kouba remporte son premier titre de champion d'Algérie.

Résumé de la saison 
En raison du tremblement de terre qui a ravagé toute la ville d'El Asnam, la DNC Asnam est contrainte au forfait général. Compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, le club n'est pas relégué en D2.

Classement final 
Le classement est établi sur le barème de points suivant : une victoire vaut 3 points, un match nul 2 points et une défaite 1 point.

Calendrier

Résultats 

(*) Le club du DNCAs se retire du championnat après le séisme survenu à la ville d'El Asnam (Chlef actuellement) le 10 octobre 1980.  

(*) le match a été joué (score : 0-0) sans être comptabilisé dans le classement, étant donné que le DNCA a été dispensé de la compétition (voir auparavant).

Meilleurs buteurs 

nb : meghichi et chibani 15 buts tous les deux avant 2 journée de la fin du championnat ...source ; france football ...mai 1981.

Notes et références

Liens externes

Voir aussi 
 Coupe d'Algérie de football 1980-1981
 Championnat d'Algérie de football D2 1980-1981

Championnat d'Algérie de football
Football en 1980
Football en 1981